Flachau heißen folgende geographische Objekte:
 Flachau (Salzburg), Gemeinde im Bezirk St. Johann im Pongau
 Flachau (Gemeinde Flachau), Hauptort (Flachau Ort), Ortschaft und Katastralgemeinde von Flachau
 Flachauer Tal (ortsüblich die Flachau), Kernraum der Gemeinde Flachau
 das Skigebiet snow space Flachau, siehe Ski amadé#Skiregion Salzburger Sportwelt

 Flachau (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), unbewohnte Katastralgemeinde der Stadt Zwettl, Niederösterreich